Ausserdorfer oder Außerdorfer ist der Familienname von:
 Anton Ausserdorfer (1836–1885), österreichischer Geistlicher und Pflanzensammler
 Walter Außerdorfer (* 1939), italienischer Rennrodler